Franktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Franktjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Franktjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn